|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Philadelphia (officieel Advanta Championships) van 2004 vond plaats van 1 tot en met 7 november 2004 in de Amerikaanse stad Philadelphia. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, slaagde erin om haar titel te verlengen. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Russin Vera Zvonarjova in drie sets. Mauresmo wist voor de tweede keer het toernooi van Philadelphia op haar naam te schrijven. Het was haar vijftiende WTA-titel, de vijfde van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Martina Navrátilová en Lisa Raymond had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Raymond prolongeerde haar titel, met Alicia Molik aan haar zijde.

Alle vier geplaatste teams bereikten de halve finale.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Rennae Stubbs, werd uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste duo Alicia Molik en Lisa Raymond won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Liezel Huber en Corina Morariu in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Australische Molik had daar­naast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse Raymond 43.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Philadelphia 2004
Philadelphia